Thomas Wright kan syfta på bland andra:

* Thomas Wright (astronom) (1711–1786), brittisk astronom och filosof
 Thomas Wright (geolog) (1809–1884), skotsk geolog
 Thomas Wright (författare) (1810–1877), engelsk skriftställare, historiker och filolog
 Tom Wright (N.T. Wright) (född 1948), engelsk anglikansk biskop och teolog